Новороссийский переулок:

Россия 

 Новороссийский переулок — переулок в Армавире Краснодарского края
 Новороссийский переулок — переулок в Астрахани
 Новороссийский переулок — переулок в Воронеже
 Новороссийский переулок — переулок в Краснодаре
 Новороссийский переулок — переулок в Ростове-на-Дону
 Новороссийский переулок — переулок в Самаре

Украина 

 1-й Новороссийский переулок — переулок в Днепродзержинске Днепропетровской области
 Новороссийский переулок — переулок в Мариуполе Донецкой области
 В Одессе:
 1-й Новороссийский переулок
 2-й Новороссийский переулок
 Новороссийский переулок — переулок в Харькове

См. также 

 Новороссийская улица
 Новороссийское шоссе
 Новороссийский проезд
 Новороссийский тупик — тупик в Мариуполе Донецкой области
 Новороссийская площадь